Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование шведских женских команд по кёрлингу. Проводится с 1962 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Швеции ().

До 2009 победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять Швецию на международной арене как женская сборная Швеции. Начиная с 2009 команду, которая будет представлять Швецию как её сборная на различных турнирах (чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры), выбирает из призёров чемпионата Ассоциация кёрлинга Швеции.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(таблица постепенно будет заполняться, начиная с последних лет; позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швеции (curling.se) и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

Ссылки 
  (в веб-архиве; данные за 1962—2007 годы)

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках

 
Швеция
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1962 года